Franciaország

Castéra-Bouzet, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Castéra-Lanusse, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Castéra-Lectourois, település Franciaországban, Gers megyében
Castéra-Lou, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Castéra-Loubix, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Castéra-Verduzan, település Franciaországban, Gers megyében
Castéra-Vignoles, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében